Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2010, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du 22 au .

Alisa Kleybanova remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Zheng Jie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Malaisie
2010 en Malaisie
Tennis en février 2010